

Carriera
Ha giocato 5 partite nella nazionale under 21 turca, di cui una, nel 2009, valida per le qualificazioni agli europei del 2011, contro la Georgia.

Collegamenti esterni

Abdullah Karmil Turkish Football Federation